Тариха () — департамент Боливии.

Площадь — 37 623 км². Население — 522 339 жителей (2010). Административный центр — город Тариха, лежащий в одной из долин в центре департамента.

История 
До войны за независимость департамент входил в состав аргентинской провинции Сальта и с началом Майской революции Тариха одной из первых примкнула к ней. Во время Аргентино-бразильской войны, когда все силы и внимание Аргентинской конфедерации были сосредоточены в Ла-Платском регионе, вооружённые силы Боливии заняли провинцию Тариха. Трения по поводу принадлежности территории, а также поддержка боливийско-перуанским диктатором Санта-Крусом противников Росаса привели к войне в 1837 году, в которой Аргентина потерпела поражение. Окончательное решение  было достигнуто 10 мая 1889 года в ходе переговоров между сторонами: Аргентина отказалась от претензий на Тариху, а Боливия отказалась от претензий на Пуна-де-Атакама, территорий, которые уже потеряла в пользу Чили по результатам Тихоокеанской войны..

География 

Департамент Тариха расположен на крайнем юге Боливии, его южная граница является также границей с соседней Аргентиной, а восточная граница — границей с Парагваем. Климат в департаменте — мягкий, тёплый.

Население 
Населяет его более 20 различных индейских народов; крупнейшей группой из них являются гуарани. За период с 1950 по 2010 год число его жителей увеличилось более чем в 5 раз.

Экономика 
Основным видом экономической деятельности является виноделие. В городе ежегодно проводится Фестиваль вина и сыра.

Административное деление 
Департамент Тариха разделяется на 6 провинций, которые названы именами выдающихся деятелей боливийской истории:

Примечания 

Департаменты Боливии